Esta é uma página que contém a discografia do grupo brasileiro Raça Negra.

Álbuns

Álbuns de estúdio

Álbuns ao vivo 
 Raça Negra ao Vivo (1996 Duplo )
 Raça Negra Ao Vivo (1999 )
 Raça Negra Samba jovem guarda ( 2002 ) Ouro
 Raça Negra Ao Vivo (CD ) (2005)
  Raça Negra Canta Jovem Guarda (CD )  (2007)
  Raça Negra As 20 + acústico ( 2007 )   
 
 
  Raça Negra 25 Anos (ao vivo 4) (CD )(2008)
 Raça Negra Canta Jovem Guarda II (CD ) (2010)
 Raça Negra & Amigos ao Vivo( CD )  (2012)
 Gigantes do Samba - Ao Vivo em SP (com Só Pra Contrariar) (2015)
 Raça Negra & Amigos II (2018)

Álbuns de compilação 
 Box Raça Negra - Nossa História (27 anos de carreira) - Som Livre (2011)
 performance Banda Raça Negra - trama (2008)
 Roda de Samba Raça Negra - Som Livre (2007)
 Raça Negra Me Leva Junto Com Você - Som Livre (2004)
 Raça Negra Pérolas - Som Livre (2001)
 Sem Limite Universal Music (2001)
 GOLD Universal Music (2001)
 Millenium Universal Music (2000)
 Novo Millenium Universal Music (2005)
 O Melhor de Raça Negra Universal Music (2001) - Ouro
 Raça Negra - 10 Anos de Sucesso BMG (2001)
 As 20 preferidas da Banda Raça Negra - RGE (1998)

Singles

DVDS Ao Vivo

Álbuns de vídeo 
 DVD Ao Vivo ( 2005 )  Platina
 DVD Jovem Guarda ( 2007 ) I
 DVD 25 Anos ( 2008 )
 DVD Jovem Guarda ( 2010 ) II 
 DVD Raça Negra & Amigos ( 2012 )
 DVD Gigantes do Samba - Ao Vivo em SP Com ( Só Pra Contrariar - 2015)
 DVD Raça Negra & Amigos II ( 2018 )

Raça Negra
Raça Negra
Raça Negra